A competição de luta Greco-romana até 98 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 16 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O armênio Artur Aleksanyan foi campeão olímpico graças à vitória na final sobre Yasmany Lugo, de Cuba. Os combates pelo bronze foram ganhos por Cenk İldem, da Turquia, e pelo iraniano Ghasem Rezaei.

Resultados
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Greco romana 98 kg masculino